Team Jayco AlUla ist ein australisches Radsportteam im Frauenradsport.

Organisation und Geschichte 
Das Team wurde zur Saison 2012 als Gemeinschaftsprojekt des Australian Institute of Sport (AIS) und der Firma GreenEdge Cycling, dem Betreiber des ProTeams Orica GreenEdge, unter dem Namen GreenEdge-AIS gegründet  und als UCI Women’s Team registriert. Nachdem Orica das Namensponsoring des Männerteams übernahm, wurde auch der Name des Frauenteams geändert. Von 2018 bis 2020 trug es den Namen Mitchelton Scott.

Zur Saison 2020 erhielt das Team eine Lizenz als UCI Women’s WorldTeam. Im März 2021 teilte das Teammanagement mit, dass über die Anforderungen an diese Teamkategorie hinaus zukünftig dasselbe Mindestgehalt gezahlt werde, wie für das Männerteam.

Platzierungen in den UCI-Ranglisten 
UCI Weltcup 

UCI Women’s WorldTour

UCI World Ranking

Mannschaft 2023

Weblinks 
 Offizielle Website
 Offizielle Website Australien Institute of Sport

Einzelnachweise 

Radsportteam in Australien
UCI Women’s WorldTeam